Az Ajka magyar eredetű férfinév.


Névnapok
ajánlott névnap
 november 27.

Híres Ajkák

Jegyzetek

Ajka
Ajka